Девід Пейт (; нар. 16 квітня 1962) — колишній американський професійний тенісист,  колишня перша ракетка ATP у парному розряді (14 січня 1991), переможець Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді.
Здобув два одиночні та 18 парних титулів туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 18 місце досяг 8 червня 1987 року. 
Завершив кар'єру 1996 року.

Фінали турнірів

Одиночний розряд (2 перемоги, 4 поразки)

Парний розряд (18 перемог, 18 поразок)

Досягнення в парному розряді

Посилання 
 
 
 

Тенісисти США
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді